Charlie Wilson kan syfta på:

Charles Nesbitt Wilson, (1933-2010), politiker från Texas, filmen Charlie Wilson's War handlar om honom.
Charlie Wilson (Ohiopolitiker), (1943-2013), politiker från Ohio.
Charlie Wilson (musiker), född 1953, musiker från Oklahoma, sångare i Gap Band.